Lady Violet Powell (1912-2002) scrittrice irlandese il cui nome da nubile fu Violet Georgiana Pakenham
 Lady Violet – cantante italiana di musica dance, attiva tra il 1999 ed il 2004
 Lady Violet Dongwy – personaggio del film di Federico Fellini E la nave va (1983), interpretato dall'attrice Norma West